Сезон 1992–93 в Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, що проходило між 6 вересня 1992 та 6 червня 1993 року. Участь у турнірі брали 18 команд, 4 найгірші з яких залишили Серію A по завершенні сезону.

Переможцем сезону став «Мілан», для якого цей «скудетто» став 13-м в історії. Команда, у складі якої грали такі зірки європейського футболу як Франко Барезі, Паоло Мальдіні, Франк Райкард, Жан-П'єр Папен, Рууд Гулліт та Марко ван Бастен, захистила чемпіонський титул, завойований попереднього року.

Команди 
Участь у турнірі брали 18 команд:

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіони 
Склад переможців турніру:

Матч за збереження прописки у Серії A 

«Брешія» вибула до Серії B.

Найкращі бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону став форвард римського «Лаціо» Джузеппе Сіньйорі, на рахунку якого було 26 забитих м'ячів.

По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (275), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (216), Курт Хамрін (190), Джамп'єро Боніперті (178), Амедео Амадеї (174), Джузеппе Савольді (168), Гульєльмо Габетто (165), Роберто Бонінсенья (163).

Відвідуваність 

Середня відвідуваність матчів Серії A сезону 1992-93 склала 32 607 глядачів.

Примітки

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
Серія A 1992-93 на RSSSF  

1992-93
1993 у футболі
1992 у футболі
1992 в італійському спорті
1993 в італійському спорті